Es gibt mehrere Orte mit dem Namen Mundingen:

 Mundingen (Ehingen), Ortsteil der Stadt Ehingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Mundingen (Emmendingen), Ortsteil der Stadt Emmendingen, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Munding
 Mundinger
 Munzingen (Begriffsklärung)